Сандельс () — шведская фамилия. 

Известные носители:
 Сандельс, Эллен (1859—1931) — шведский композитор.
 Сандельс, Юхан Август (1764—1831) — шведский фельдмаршал, наместник Норвегии.